Pascual Guerrero puede hacer referencia a:

 Pascual Guerrero Marmolejo: poeta, escritor y político colombiano.
 Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el estado deportivo más grande de la ciudad de Santiago de Cali.